Empfangshalle steht für:

 Empfangshalle (Künstlerduo), Künstlergruppe
 Empfangsgebäude eines Bahnhofs
 Empfangshalle, Raum in Gebäuden, siehe auch Foyer oder Vestibül

Siehe auch: